«Астрал 3» () — американский фильм ужасов 2015 года, снятый Ли Уоннеллом. Эта работа является его дебютом в качестве режиссёра. В третьей части трилогии «Астрал» главные роли сыграли такие звёзды, как Дермот Малруни, Стефани Скотт, Ли Уоннелл, Лин Шэй.

Мировая премьера состоялась 5 июня 2015 года. В России премьера состоялась 4 июня 2015 года. Фильм является приквелом к предыдущим 2 частям.

Сюжет 
За несколько лет до случая Ламбертов, вышедшая на пенсию демонолог Элис Рейнер неохотно использует свои способности, чтобы связаться с умершей год назад Лилит — матерью девушки Куинн Бреннер. Тем не менее она настоятельно призывает Куинн не пытаться снова связаться с матерью, почувствовав злобную силу.

После прослушивания в школе искусств Куинн видит таинственную фигуру, которая машет ей издалека на улице. Отвлeкшись на неё, она случайно попадает под машину, получает переломы обеих ног и переживает клиническую смерть. Теперь, прикованная к инвалидной коляске и постоянно находясь в доме со своим отцом Шоном и братом Алексом, Куинн начинает испытывать на себе влияние все более тревожных паранормальных явлений, в том числе видит темного духа в кислородной маске, так называемого «Того, кто не может дышать» — ту самую фигуру, которая вызвала её несчастный случай.

Шон пытается убедить Элис, которая, как и он, все ещё огорчена потерей своего мужа Джека, помочь его дочери, но Элис отказывает, заявив, что её предыдущие посещения «Дальнего» мира темных духов заставили её понять, что за ней охотится злой дух женщины, который угрожает ей смертью, если она продолжит посещать «Дали». Тем не менее, её друг и бывший коллега Карл убеждает Элис продолжить использовать свои духовные способности для помощи людям, напоминая ей о её успешном деле с юным Джошем Ламбертом в 1986 году и заявив, что она сильнее любых духов или демонов, потому что она жива, а они нет.

Тем временем после отказа Элис Алекс предлагает отцу позвать видеоблогеров-демонологов Спекса и Такера с Интернета. Во время их исследования демон всё более овладевает Куинн, и теперь она, наполовину одержимая демоном, пытается атаковать Шона, Спекса и Такера. Принимая Спекса и Такера за некомпетентных мошенников, Шон собирается выгнать их, но тут появляется Элис. Зная, что целью демона является заманить потенциальных жертв в «Дальний» мир и забрать всю их жизненную силу, Элис решает войти в мир духов, с помощью Спекса и Такера, которые должны записывать все действия и слова Элис.

С помощью духа-жертвы «Того, кто не может дышать», Элис входит в потустороннее, где видит души узниц демона и встречает преследующую её Старуху, которую удаётся одолеть. После этого она видит своего покойного супруга, предлагающего ей покончить с собой опасной бритвой ради того, чтобы они навсегда были вместе. Однако Элис полоснёт его бритвой по лицу, ибо её муж никогда бы не предложил такого варианта, а его облик принял сам «Тот, кто не может дышать». После того, как она ненадолго избавляется от него, Элис находит Куинн и пытается её спасти, но возвращается в материальный мир одна и понимает, что Куинн должна победить его сама. Чтобы помочь Куинн противостоять демону, Элис передает сообщение от недавно скончавшейся соседки Бреннеров о письме Лилит для Куинн, которое она должна была прочитать после окончания школы, но решила передать его раньше времени, вложив в личный дневник Куинн, чтоб связаться с дочкой.

Затем появляется дух Лилит и помогает Куинн полностью взять под контроль свое тело и победить «Того, кто не может дышать», после чего Куинн, наконец покидает «Дальний» мир навсегда. Элис передает семье прощальные слова от духа Лилит.

После успешного дела Бреннеров, Элис решает вновь взяться за свое дело и предлагает Спексу и Такеру сотрудничество.

Элис приходит домой, видит аккуратно разложенную на кровати жилетку покойного мужа. Она уверена, что всё страшное позади, но вдруг её кокер-спаниель видит кого-то в темноте и начинает лаять. Элис замечает какую-то фигуру. Как только она понимает, что это что-то зловещее, за её плечом внезапно возникает Демон с огненным лицом.

В ролях 
 Лин Шэй — Элис Райнер
 Дермот Малруни — Шон Бреннер
 Стефани Скотт — Куинн Бреннер
 Энгус Сэмпсон — Такер
 Ли Уоннелл — Спекс
 Эштон Мойо — Гектор
 Стив Култер — Карл
 Хейли Кийоко — Мэгги

Производство 
15 сентября 2013 года, Ли Уоннелл сообщил что возвращается к работе над третьей частью фильма в качестве сценариста, а также то, что Джейсон Блум и Орен Пели тоже вернутся в проект. Когда у него спросили, об участии в третьей части актёра Патрика Уилсона, Ли Уоннелл ответил, что не знает как можно продолжить историю, а также сказал, что его история закончена. 13 ноября 2013 года Focus Features и Stage 6 Films объявили о том, что датой выхода фильма выбрано 29 мая 2015 года.

11 марта 2014 года Screen Rant сообщил, что третья часть трилогии не будет связана с историей семьи Ламберт. Особое внимание будет уделено новой семье. Также было объявлено о том, что Ли Уоннелл и Энгус Сэмпсон вернутся в проект в качестве охотников за привидениями Спекса и Такера вместе с Элис.

Примечания 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2015 года
Фильмы о демонах
Фильмы о привидениях
Фильмы ужасов о домах со сверхъестественной силой
Фильмы об инвалидах
Мистические фильмы США
Фильмы США 2015 года
Фильмы Ли Уоннелла
Фильмы Blumhouse Productions